

Biografia
Danilo Capuzi ha ottenuto un record di 119 match vinti ed è stato campione italiano di Sanda nei pesi massimi per quindici anni consecutivi. È proprietario e gestore della palestra "Otzuka Club" a Roma.

Filmografia

Stuntman
Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno (2023)
Rapiniamo il duce (2022)
Radhe Shyam (2021)
No Time to Die (2021)
Leonardo (serie TV) (2021)
Calibro 9 (2020)
Non odiare (2020)
Celebrity Hunted: Caccia all'uomo (serie TV) (2020)
Ultras (2020)
La tela dell'inganno (2019)
Saaho (2019)
Il traditore (2019)
Il primo re (2019)
La prima pietra (2018)
Uno di famiglia (stuntman di Neri Marcorè) (2018)
Non dirlo al mio capo (serie TV) (2016-2018)
Ou Zhou gong lue (2018)
Trust: Il rapimento Getty (serie TV) (2018)
Maria Maddalena (2018)
Benedetta follia (2018)
Tutti i soldi del mondo (2017)
Lasciati andare (2017)
Stratton - Forze speciali (2017)
Smetto quando voglio - Masterclass (stuntman di Paolo Calabresi) (2017)
Natale a Londra - Dio salvi la regina (2016)
Ben-Hur (2016)
Miami Beach (stuntman di Max Tortora) (2016)
La coppia dei campioni (stuntman di Max Tortora) (2016)
Il sistema (serie TV) (2016)
The Young Messiah (stuntman di Clive Russell) (2016)
Zoolander 2 (stuntman di Owen Wilson) (2016)
Un passo dal cielo (serie TV) (2012-2015)
Spectre (2015)
Operazione U.N.C.L.E. (stuntman di Armie Hammer) (2015)
Il racconto dei racconti - Tale of Tales (stuntman di John C. Reilly) (2015)
Grand Hotel (serie TV) (2015)
Mia madre (2015)
Avengers: Age of Ultron (2015)
Solo per amore (serie TV) (2015)
Il commissario Rex (serie TV) (2011-2015)
Una buona stagione (mini-serie TV) (2014)
Altri tempi (mini-serie TV) (2013)
Romeo & Juliet (stuntman di Christian Cooke) (2013)
Le tre rose di Eva (serie TV) (2013)
Benvenuto Presidente! (2013)
Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti? (2012)
Venuto al mondo (2012)
I Borgia (serie TV) (2012)
Nero Wolfe (serie TV) (2012)
Faccia d'angelo (2012)
ACAB - All Cops Are Bastards (2012)
Un Natale per due (stuntman di Alessandro Gassmann) (2011)
Natale in Sudafrica (stuntman di Max Tortora) (2010)
The Tourist (2010)
Romanzo criminale - La serie (2010)
Angeli e demoni (2009)
La freccia nera (mini-serie TV) (2006)
San Pietro (2005)
Roma (serie TV) (2005)
Ocean's Twelve (2004)
Le avventure acquatiche di Steve Zissou (stuntman di Jeff Goldblum) (2004)
La passione di Cristo (2004)
Equilibrium (2002)
Il commissario (TV Mini Series) (2002)
Per amore per vendetta (2001)
Tequila & Bonetti (serie TV) (2000)
Un cane e un poliziotto (1999)

Note